UMS: The Universal Military Simulator – videogioco del 1987
 UMS (Universal Measurement System) – unità di misura delle navi
 UMS – azienda olandese
 UMS de Loum – squadra di calcio del Camerun
 ums – codice ISO 639-3 della lingua pedau